Holzberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Holzberg (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzberg (Bischofsheim in der Rhön), Ortsteil der Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 mit dem Jagdschloss Holzberg (Holzberghof)
 Holzberg (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 mit dem Burgstall Holzberg, einer abgegangenen Höhenburg
 Holzberg (Gemeinde Unterach), Ortsteil der Gemeinde Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Holzberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Holzberg (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Holzberg (Gemeinde Söding-Sankt Johann), Ortsteil von Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Erhebungen:
 Holzberg (Hahnenkamm), 562 m im Hahnenkamm im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Holzberg (Höhenzug), 444 m im Weserbergland im Kreis Holzminden, Niedersachsen 
 Holzberg (Taunus), 280 m, ein Berg im Taunus
 Holzberg (Westerwald), an der Montabaurer Höhe
 einen Berg in der Nähe des Simmersbergs in Thüringen
 die Erhebung mit dem Holzbergturm bei Malente in Schleswig-Holstein 
 einen Hügel mit einem stillgelegten Steinbruch bei Böhlitz (Thallwitz) 

außerdem:
 Holzberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg 

Holzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Holzberg (* 1990), deutscher Schauspieler
 Niklas Holzberg (* 1946), deutscher Altphilologe
 Oskar Holzberg (* 1953), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Hölzlberg